Binduga peut désigner en Pologne :
 Binduga, village du powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 Binduga, village du powiat de Przasnysz, dans la voïvodie de Mazovie
 Binduga, village de la voïvodie de Poméranie
 Binduga, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie